Święta Gemma –  (ur. ok. 1375) święta katolicka, rekluza z Italii.
 Święta Gemma – (ur. 1878) święta katolicka, dziewica, włoska mistyczka, stygmatyczka.